Zhushan () – gmina miejska () powiatu Nantou, położonego w środkowej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Zhushan w 2016 roku liczyła 55 493 mieszkańców – 26 984 kobiety i 28 509 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 20 048, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,77 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Nantou